El término alcancía (del árabe hispánico alkanzíyya, este del árabe clásico kanz, tesoro, y este del pelvi ganǰ) puede hacer referencia:

 a una alcancía, recipiente utilizado para guardar dinero;
 a una alcancía, una vasija de barro usada como arma arrojadiza en los asedios.

Referencias